Виктор Игнатьевич Лунин (5 октября 1843 — 30 декабря 1913) — общественный деятель, частный поверенный, депутат Государственной думы I созыва от Кубанской области и Черноморской губернии.

Биография 
Из дворян Саратовской губернии. Окончил Саратовскую гимназию, после чего поступил на физико-математический факультет Петербургского университета. Исключён за участие в студенческих «беспорядках».

Входил в состав петербургского кружка Старицына, потом организовал свой кружок. Был противником С. Г. Нечаева. 28 декабря 1869 арестован в Санкт-Петербурге и привлечён к Нечаевскому процессу. Провёл в заключении в Петропавловской крепости более года. 1 июня 1871 г. предан суду особого присутствия Санкт-Петербургской судебной палаты по обвинению в знании о существовании заговора и недоведении о сём до сведения правительства. 28 августа 1871 г. оправдан, после чего за ним было установлено строгое негласное наблюдение полиции.

Переехал в Москву, поступил учиться в Петровско-Разумовской академию, принимал участие в студенческих волнениях и был снова исключён из числа студентов. Был народным учителем, устраивал артели, состоял одно время секретарём у Н. Г. Чернышевского. Осенью 1871 г. выехал в Севастополь; потом жил в качестве домашнего учителя в Судаке (Таврическая губерния), куда приехала и невеста Елизавета Беляева. В ноябре 1872 г. вместе с нею выехал в Харьков. В 1879 г. проживал в Владикавказе и был частным поверенным.

Переехав на Северный Кавказ, преподавал в Сочи и Майкопе. Сдал в Армавире экзамен на звание частного поверенного и приобрёл большую известность как практикующий юрист. Основал в г. Армавире Общественное собрание, Общество взаимного кредита, Общество пособия бедным, юридическую консультацию, содействовал открытию 5 начальных школ и гимназии, публичной библиотеки, учебного музея, а также Общества попечения о детях, которое при активном участии Лунина устроило в городе амбулаторию, приют-ясли, аптеку, книжный склад и прочее. Много усилий прилагал для присвоения Армавиру статуса города. Он принял живое участие в строительстве первой в Армавире православной церкви, ночлежного дома для бездомных и так называемой Довжиковой больницы.

В 1905 Лунин организовывал митинги в Армавире. В октябре 1905 г. дом Лунина был сожжён во время погрома, и Лунину с трудом удалось спастись. Он уехал в Париж, и во время пребывания его там заочно был выдвинут и избран в члены первой Государственной думы.

Избрание Лунина в депутаты Государственной думы I созыва от неказачьего населения Кубанской области и Черноморской губернии состоялось 27 мая 1906. Вошёл в состав Трудовой группы. Один из её лидеров. Секретарь комиссии по вопросам гражданского равенства, член комиссии для выработки законопроекта о собраниях. Выступал по поводу законопроекта «О собраниях».

Председатель на совместных заседаниях трудовиков с членами Социал-демократической фракции Государственной Думы в Выборге. 10 июля 1906 года подписал «Выборгское воззвание» и осуждён по ст. 129, ч. 1, п. п. 51 и 3 Уголовного Уложения, приговорён к 3 месяцам тюрьмы и лишён права баллотироваться на любые выборные должности.

Отбыв наказание, вернулся на Северный Кавказ. Продолжал культурную работу в Армавире, но 19 сентября 1912 выслан в административном порядке за пределы региона. Обосновался в Москве и в семидесятилетнем возрасте вступил в число слушателей Народного университета имени А. Л. Шанявского. Скончался 30 декабря 1913 года.

После смерти Лунина прах его был перевезен в  и на 40-й день там похоронен при большом стечении народа. Могила не сохранилась.

Семья 
О детях сведений нет.
Известен внук Борис Владимирович Лунин (18.07.1906 — 18.10.2001) историк, академик РАЕН.

Внучка — Татьяна Владимировна Лунина, жила и работала в г. Ростове-на-Дону, после замужества поменяла фамилию на Чубученко. В г. Ростове-на-Дону сейчас живёт её сын Чубученко Юрий Владимирович (1943 г.р.), известный радиолюбитель (позывной RU6LC), а также внук Чубученко Михаил Юрьевич (1969 г.р.) и внучка Чубученко Луиза Юрьевна (1971 г.р.).

Литература 
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Первый созыв. — М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина, 1906. — С. 461.
 Первая Государственная Дума. Алфавитный список и подробные биографии и характеристики членов Государственной Думы. — М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина, 1906. — 175 с.
 Государственная Дума первого призыва. Портреты, краткие биографии и характеристики депутатов. — М.: Возрождение, 1906. — С. 112.
 Иванов Б. Ю., Комзолова А. А., Ряховская И. С. Государственная дума Российской империи: 1906—1917. — М.: РОССПЭН. 2008. — С. 335.
 Брамсон Л. Памяти В. И. Лунина // К десятилетию Первой Государственной думы. 27 апреля 1906 г. — 27 апреля 1916 г.: Сборник статей перводумцев. — Пг., 1916. — С. 191—193.
 Деятели революционного движения в России: Биобиблиографический словарь. — Т. 1, Ч. 2.
 Колесниченко Д. А. Состав Трудовой группы в I и II Государственных думах: Сводная таблица членов фракции. — М., 1988. — С. 32-33.
 Российский государственный исторический архив. Фонд 1278. Опись 1 (1-й созыв). Дело 108. Лист 51; Фонд 1327. Опись 1. 1905 год. Дело 143. Лист 192 оборот.

Примечания 

Лунин, Виктор Игнатьевич
Выпускники Саратовской гимназии
Члены Государственной думы Российской империи I созыва
Революционеры России
Общественные деятели Российской империи
Трудовая группа
Виктор Игнатьевич
Юристы по алфавиту
Юристы Российской империи